Okręty US Navy o nazwie USS  "Growler":
 Pierwszy "Growler" był szkunerem kupionym w 1812. Rok później przechwycony przez Brytyjczyków, w tym samym roku odbity przez Amerykanów. W 1814 ponownie przechwycony przez Wielką Brytanię.
 Drugi "Growler" był slupem zakupionym w 1812.
 Trzeci  był okrętem podwodnym. Wszedł do służby w 1942, zatopiony w 1944.
 Czwarty  był okrętem podwodnym. W służbie w latach 1958-64.

Growler